Меттью Колбрайт Перрі — військовик США.
 Меттью Ленгфорд Перрі — актор США.

Див. також 
 Перрі